Се́верный Сантанде́р () — один из департаментов Колумбии. Располагается в северной части страны. На востоке и севере граничит с Венесуэлой. Административный центр — город Кукута.

Административное деление 
Департамент Северный Сантандер состоит из 6 субрегиона, которые делятся на 40 муниципалитетов:

Субрегионы

Муниципалитеты

Примечания

Ссылки 
 

Департаменты Колумбии